Villovieco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villovieco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villovieco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar